szatra – rodzaj szałasu
 Szatra – rozdroże szlaków turystycznych w Tatrach Zachodnich